Freyellaster är ett släkte av sjöstjärnor. Freyellaster ingår i familjen Freyellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöstjärnor
Freyellaster